Solitaire planeet, een planeet zonder ster
 Rogue Planet, een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Rogue Planet, een onderdeel van Daybreak Game Company

Zie ook 
 Rogue (doorverwijspagina)